Drowning – gruppo musicale
 Drowning – traccia dell'album Adema degli Adema del 2001
Drowning – singolo dei Backstreet Boys del 2001
 Drowning – singolo dei Crazy Town del 2002
 Drowning – traccia dell'album The Comfort of Home di Rufio del 2005
 Drowning – singolo dei Saving Abel del 2009
 Drowning – traccia dell'album Mirage di Armin van Buuren del 2010
Drowning – singolo di A Boogie wit da Hoodie del 2017